Speckfeldgraben ist ein Gewässername:

 Speckfeldgraben (Bibart), linker Zufluss der Bibart nach Altenspeckfeld, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Speckfeldgraben (Wieseth), rechter Zufluss der Wieseth nach Böckau, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern